Serrai se denomina a los siguientes lugares.

 Serrai (prefectura), como una prefectura de Grecia.
 Serrai (ciudad), como una ciudad perteneciente a la prefectura del mismo nombre.